Verčelini ima više značenja:
 Verčelini (Alesandrija)
 Verčelini (Asti)